

Cinema
Unlocked – film del 2006 diretto da Daryl Wein
Codice Unlocked (Unlocked) – film del 2017 diretto da Michael Apted

Musica
Unlocked – album del 2008 di Danzel
Unlocked – album del 2012 di Meisa Kuroki
Unlocked – album del 2014 di Alexandra Stan
Unlocked – EP del 2020 di Denzel Curry